«Зов предков» — название нескольких фильмов.
 Зов предков (фильм, 1923) — художественный фильм производства США
 Зов предков (фильм, 1935) — художественный фильм производства США
 Зов предков (фильм, 1972) — художественный фильм производства Великобритании
 Зов предков (фильм, 1976) — телевизионный художественный фильм производства США
 Зов предков (фильм, 1993) — телевизионный художественный фильм производства США
 Зов предков (фильм, 1997) — телевизионный художественный фильм производства Канады
 Зов предков (сериал, 2000) — телесериал производства США
 Зов предков (фильм, 2009) — художественный фильм производства США
 Зов предков (фильм, 2020) — полнометражный фильм производства США

См. также 
 Зов предков (мультфильм) — мультфильм США 2019